Albert Iten (né en 1962), coureur cycliste suisse.
 Karin Iten (1956-2010), patineuse artistique suisse.
 Stefan Iten (né en 1985) footballeur suisse.

 Iten (Kenya), ville du comté de Elgeyo-Marakwet dans l'ouest du Kenya.

Voir aussi